L'édition 2004 du tournoi de Washington s'est déroulée du 16 au  sur dur.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Washington

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Washington
ATP 2004
Tennis aux États-Unis en 2004
Tennis en août 2004